Са́лацгрива (; до 1917 года — Салисы, ) — город на севере Латвии в Лимбажском крае, административный центр бывшего Салацгривского края. До 1 июля 2009 года входил в состав Лимбажского района.

Находится на восточном берегу Рижского залива, в устье реки Салаца. Расстояние до других городов: Рига — 103 км, Лимбажи — 50 км, Валмиера — 95 км. Площадь 12,57 км².

Название города отражает его местонахождение в устье Салацы. Город был основан как ливское рыбацкое поселение и до настоящего времени сохраняет ауру рыбацкого городка.

Достопримечательности 
 Салацское городище. В 1226 году здесь был построен замок рижского епископа Алберта, который был разрушен в начале XVIII века.
 Салацгривский музей. Экспозиция «Путь миног». Передвижная экспозиция об истории, искусстве и быте рыбаков Салацгривского округа.

Промышленность 
Предприятие «Brīvais vilnis» — одно из крупнейших предприятий Латвии по производству шпрот. Построено в 1949 году и до сих пор считается одним из крупнейших в Видземе. В настоящее время предприятие поставляет свою продукцию в 35 стран — от Украины и Грузии до Объединённых Арабских Эмиратов и Китая (в том числе Макао).

Транспорт 
В Салацгриве имеется автобусное сообщение. Автобусы курсируют в Ригу, Цесис и Лимбажи:
 № 7514: Айнажи — Рига
 № 7778: Айнажи — Цесис
 № 6656: Айнажи — Олтужи — Лимбажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Салацгрива
 Информация о Салацгриве на туристическом портале mesta.lv
 Информация о Салацгриве в топонимической базе данных

 
 
Бывшие краевые центры Латвии